IMF puede referirse a:
 Fondo Monetario Internacional, por sus siglas en inglés (International Monetary Fund)
 Institución Milá y Fontanals de investigación en Humanidades,  es una institución de investigación en Humanidades, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
 IMF Business School, institución educativa española de enseñanza superior (Postgrados)
 Aeropuerto de Imphal (India), por su código IATA.
 Fuerza de Misión Imposible, agencia de inteligencia ficticia.
 Fundación Internacional Mozarteum.

Siglas